For a Woman's Honor – film del 1910 diretto da Sidney Olcott
 For a Woman's Honor – film del 1919 diretto da Park Frame